Lambeosaurus (do latim "lagarto de Lambe") é um gênero de dinossauro herbívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo. O seu nome significa "Réptil de Lambe" em homenagem a Lawrence Lambe. Media de 9 até 13 metros de comprimento, de altura até 5 metros e pesava cerca de 8 toneladas.

Localização 
O Lambeosaurus vivia no oeste dos Estados Unidos, México e Canadá.

O Lambeosaurus foi um dos maiores dinossauros da família a qual pertencia. Foi encontrado em Alberta, Canadá, em 1923 por Lawrence Lambe.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Hadrosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1923